Stack (englisch to stack ‚stapeln‘) steht für:
 Stack: mehrere in Reihe geschaltete Zellen in einer Brennstoffzelle
 Stack (Kategorientheorie), in der Mathematik gewisse gefaserte Kategorien
 Stack (Poker), die Summe der Chips eines Spielers beim Poker
 ein Querbauwerk am Ufer im Wasserbau, siehe Buhne
 säulenartig erodierter Überrest einer Steilküste, siehe Brandungspfeiler
 eine Datenstruktur, siehe Stapelspeicher
 Softwarestack
 G. F. Stack & Co., britischer Automobilhersteller.

Stack ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Stack Bay, Bucht an der Küste des Enderbylands, Antarktika
 Stack Creek, Fluss in Queensland, Australien 
 Stack Island, diverse Inseln
 Ben Stack, Berg in den Schottischen Highlands
 Loch Stack, See in den Schottischen Highlands.

Stack ist der Familienname folgender Personen:
 Allen Stack (1928–1999), US-amerikanischer Schwimmer
 Austin Stack (1879–1929), irischer Politiker der Sinn Féin
 Carlos Stack (* 1997), thailändisch-australischer Fußballspieler
 Edmund J. Stack (1874–1957), US-amerikanischer Politiker
 Edward J. Stack (1910–1989), US-amerikanischer Politiker
 Frank Stack (1906–1987), kanadischer Eisschnellläufer
 George Stack (* 1946), irischer Geistlicher, Erzbischof von Cardiff
 Graham Stack (* 1981), irischer Fußballspieler

 Jonathan Stack (* 1957), US-amerikanischer Dokumentarfilmer
 Kelli Stack (* 1988), US-amerikanische Eishockeyspielerin
 Lee Stack (1868–1924), britischer General und Generalgouverneur
 Michael J. Stack (1888–1960), US-amerikanischer Politiker
 Mike Stack (* 1963), US-amerikanischer Politiker
 Neville Stack (1919–1994), britischer Offizier der Luftstreitkräfte des Vereinigten Königreichs
 Prunella Stack (1914–2010), britische Fitnesstrainerin und Autorin
 Robert Stack, eigentlich Charles Langford Modini Stack (1919–2003), US-amerikanischer Schauspieler
 Robert Stack (1896–1988), US-amerikanischer Brigadegeneral 
 Timothy Stack (* 1956), US-amerikanischer Schauspieler.

Siehe auch:
 Stacking
 Staeck
 Stagg
 Stag